Il doppio femminile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Laura duPont e Alycia Moulton che hanno battuto in finale Jennifer Mundel e Yvonne Vermaak 6-2, 4-6, 7-5

Teste di serie 
 Laura duPont /  Alycia Moulton (Campionesse)
 Jennifer Mundel /  Yvonne Vermaak (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1982